Amos Tappan Akerman (1821-1880) – politico statunitense
 Chantal Akerman (1950-2015) – regista, sceneggiatrice e artista belga
 Johan Åkerman (1896-1982) – economista svedese
 John Yonge Akerman (1806-1873) – numismatico e antiquario britannico
 Malin Maria Åkerman (1978) – attrice occasionalmente modella e cantante svedese naturalizzata canadese
 Mariano Akerman (1963) – pittore, architetto e storico argentino

Pagine correlate 
 Åkerman